

Фамилия 
Кане, Канэ — фамилия.

 Известные носители
 Кане, Гийом (; род. 1973) — французский режиссёр, актёр, сценарист.
 Канэ, Густав (; 1846—1913) — французский конструктор артиллерийских систем. Орудия, названные его именем.
 Кане, Ибрахим (род. 2000) — малийский футболист, защитник.
 Кане, Мигель (; 1851—1905) — аргентинский писатель и политик.
 Кане, Михаил Азриельевич (1943—2020) — российский физик, бард.
 Кане, Фачино (; ок. 1360—1412) — итальянский кондотьер.
 Кане, Паоло (род. 1965) — итальянский профессиональный теннисист.

 Прозвище
 Кане (, Жарбас Фаустиньо; р. 1939) — бразильский футболист и тренер.

Мифология 
 Кане — верховный бог в гавайской мифологии.

Топонимы 
 Кане — коммуна во Франции, департамент Од.
 Кане — коммуна во Франции, департамент Эро.
 Кане — муниципалитет в Гондурасе, департамент Ла-Пас.

Другое 
 152-мм пушка Канэ — морское и береговое артиллерийское орудие.
 120-мм пушка Канэ — морское и береговое артиллерийское орудие.
 75-мм пушка Канэ — морское артиллерийское орудие.

См. также 
 Кане-корсо — порода собак.